Jméno Pelhřim má více nositelů:

 Pelhřim (jméno) – rodné jméno
 Pelhřim z Vartenberka († 1240) – pražský biskup 1224–1226
 Pelhřim (olomoucký biskup) († 1184) – olomoucký biskup 1182–1184